Antonio Banderas - Spaans acteur
Banderas (muziek) - Brits zangduo